Dit is de wereldranglijst voor mannen van januari 2015 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 8 januari 2015.

Mannen 01